Герман Ригель (; 27 февраля 1834, Потсдам — 12 августа 1900, Брауншвейг) — немецкий  искусства, директор музея герцога Антона Ульриха (1870–1900), профессор Политехнического института в Брауншвейге.

Биография 
В молодости работал в книжном магазине своего отца Фридриха Ригеля , известного издателя.

С 1854 года изучал историю, географию, литературу, историю искусств и философию в Берлине.

В течение 30 лет руководил одним из старейших общедоступных музеев Европы Музеем герцога Антона Ульриха в Брауншвейге.

Писал как художественную прозу, так и статьи по истории искусства для различных газет, а также некоторые работы по искусству, посвящённые разным художникам, таким как П. Корнелиус.

Избранные публикации 
 «Geschichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst zu Ende des 18 und Anfang des 19 Jahrhunderts» (Ганновер, 1874—75); 
 «Beiträge zur niederländischen Kunstgeshichte» (Берл., 1882);
 «Geschichte der Wandmalerei in Belgien» (ib., 1882); 
 «Peter Cornelius» (ib., 1883); 
 «Unter dem Striche. Bunte Bilder aus beiden Welten» (2-е изд., ib., 1898); 
 «Die bildenden Künste» (4-е изд., Франкф. на Майне, 1895);
 «Beiträge zur Kunstgeschichte Italiens» (Дрезден, 1898).

Примечания

Ссылки 

Историки искусства Германии
Музейные работники
Педагоги Германии
Писатели Германии
Преподаватели Брауншвейгского технического университета